Камыш-Бурун:

 Камыш-Бурун — мыс в Крыму на берегу Керченского пролива.
 Камыш-Бурун — маяк в Керченском проливе, на 1911 — 1915 годы.
 Камыш-Бурун — прежнее название (до 1948 года) микрорайона Керчи (ранее посёлок) Аршинцево.
 Камыш-Бурун — морской порт в Крыму.
 Камыш-Бурун — посёлок в Нефтекумском районе Ставропольского края. 4 января 1963 года включён в состав Нефтекумска.